Die achte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1980 Palmares CECAFA Championship, fand vom 14. bis zum 28. November 1980 im Sudan statt. Sieben ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Gastgeber Sudan gewann seinen ersten Titel.

Spielmodus 

Die sieben teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit drei bzw. vier Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um einen Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}
Die Spiele der Gruppe A fanden in Khartum statt.

|}

Gruppe B 

|}
Die Spiele der Gruppe B fanden in Port Sudan statt.

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1980Sudan

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

1980
Fußballveranstaltung 1980
Fußball (Sudan)
Sportveranstaltung in Khartum
Sport (Bur Sudan)